Christophe Beghin – cestista belga
 Lio Beghin – autore televisivo italiano
 Tiziana Beghin – politica italiana